Григорий Левитский:
 Левитский, Григорий Александрович (1780—1830) — священник, магистр богословских наук.
 Левитский, Григорий Андреевич (1878—1942) — русский и советский биолог.